— японская манга авторства FLIPFLOPs, издающаяся в журнале Bessatsu Shōnen Champion с 2012 года.
На её основе студией Nexus был снят аниме-сериал, его премьера прошла с 3 января по 20 марта 2020 года.

Сюжет 
17-летний Канамэ Судо принимает онлайн-приглашение от друга, чтобы сыграть в «Игру Дарвина». Он не подозревает, что это игра повлечёт за собой настоящую борьбу за выживание.

Персонажи 
 — главный герой
 Сэйю: Юсукэ Кобаяси

 Сэйю: Рэйна Уэда

 Сэйю: Нитика Омори

 Сэйю: Таку Ясиро

 Сэйю: Юмири Ханамори

Медиа

Манга 
FLIPFLOPs запустили серию в январском выпуске журнала «Bessatsu Shōnen Champion» издательства Akita Shoten, вышедшем 12 декабря 2012 года.

Аниме 
Адаптация в виде аниме-сериала была анонсирована в 16-м томе манги 8 ноября 2018 года. Позднее эта новость была подтверждена самим FLIPFLOPs, выступающим сценаристом аниме. Производством займётся Nexus, под контролем режиссёра Ёсинобу Токумото, по сценарию автора манги Сю Мияма (FLIPFLOPs), музыкальное сопровождение напишет композитор Кэнитиро Суэхиро, а за дизайн персонажей отвечает Кадзуя Наканиси. Премьера состоялась на телеканалах Tokyo MX, BS11, GTV, GYT, AT-X, YTV, TVA. Первая серия указана как одночасовая. ASCA исполнили вступительную песню серии «CHAIN», а Масиро Аяно исполнила финальную песню серии «Alive».

Aniplex of America лицензировали сериал и транслировали его через сервисы FunimationNow, AnimeLab и Wakanim с 3 января 2020 года, а также на Crunchyroll и HIDIVE со 2 февраля 2020 года. Funimation также делает дубляж сериала. Аниме состоит из 11 серий.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
В базах данных